Tony Martin peut désigner :
 Tony Martin (1913-2012), un acteur et chanteur américain ;
 Tony Martin (1942-2013), un historien américain ;
 Tony Martin (1948-), un homme politique canadien ;
 Tony Martin (1953-), un acteur australien ;
 Tony Martin (1957-), un chanteur de heavy metal anglais ;
 Tony Martin (1966-), un basketteur américain ;
 Tony Martin (1985-), un coureur cycliste allemand.